Kenzo Suzuki (1950) – astronomo giapponese
 Kenzo Suzuki (1974) – wrestler giapponese